Hassaine peut faire référence à :
El Hassiane, une commune algérienne ;
Bady Hassaine, un pilote moto algérien ;
Sidi Hadj Hassaine , un village algérien.